

persko-turkuckie 

 I wojna persko-turkucka (588)
 II wojna persko-turkucka (619)
 III wojna persko-turkucka (627–629)

persko-tureckie 
 bitwa na równinie Czałdyran (1514)
 I wojna persko-turecka (1532–1555)
 II wojna persko-turecka (1578–1590)
 III wojna persko-turecka (1603–1618)
 IV wojna persko-turecka (1623–1639)
 V wojna persko-turecka (1722–1727)
 VI wojna persko-turecka (1730–1736)
 VII wojna persko-turecka (1743–1746)
 VIII wojna persko-turecka (1821–1823)
 IX wojna persko-turecka (1914–1918)

tr:Osmanlı-İran Savaşları